Die Monte-Carlo Rolex Masters 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 17. April 2011 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin bei Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, welcher das Turnier in den Jahren 2005 bis 2010 sechsmal am Stück gewonnen hatte. Auch in diesem Jahr holte er sich den Titel, im Finale besiegte er seinen Landsmann David Ferrer; dies ist Nadals erster Saisontitel und sein insgesamt 44. Karrieretitel. Im Doppel gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in den letzten beiden Jahren den Titel, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Im Finale 2011 konnten sich die Bryan-Brüder gegen Juan Ignacio Chela und Bruno Soares durchsetzen; nach 2007 ist dies der zweite Monte-Carlo-Titel der Bryan-Brüder. Damit haben sich die Bryans ihren dritten Saison- und den 70. gemeinsamen Karrieretitel sichern können.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. April 2011 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin